Фердинанд Фельдхофер (; ) — австрийский футболист, защитник. Игрок сборной Австрии с 2002 по 2007 год. В 2015 году начал карьеру тренера в клубе «Лафниц».

Карьера

Клубная 
Первым серьёзным клубом Фельдхофера стал австрийский «Штурм» из города Грац. Футболист дебютировал в основном составе команды в сезоне 1998/99. В 1999 году он вместе с командой выиграл чемпионат Австрии и стал обладателем Кубка страны. 14 сентября 1999 года австриец провёл свой первый матч в Лиге чемпионов, это была встреча с французским «Марселем», которую «Штурм» проиграл со счётом 0:2. В 2002 году перешёл в венский «Рапид» в качестве свободного агента. Здесь он провёл 4 сезона, сыграв 77 матчей в чемпионате, а в 2005 году стал чемпионом Австрии. В том же году австрийский защитник перешёл в «Ваккер Инсбрук», где в течение трёх сезонов был игроком основного состава, а с лета 2006 года — капитаном команды. Летом 2008 года принял решение вернуться в «Штурм», с которым в сезоне 2010/11 в третий для себя раз стал победителем чемпионата Австрии.

В сборной 
Фельдхофер дебютировал за сборную Австрии в марте 2002 года в товарищеском матче со Словакией. 15 ноября 2006 года он забил гол в ворота сборной Тринидада и Тобаго, который стал для него первым мячом в составе национальной сборной. Последний вызов игрока в сборную состоялся в марте 2007 года, когда австриец сыграл матч против сборной Ганы. Всего же с 2002 по 2007 год Фельдхофер участвовал в 13 матчах сборной Австрии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Ваккер» Инсбрук
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Лафниц»
Тренеры ФК «Вольфсберг»
Тренеры ФК «Рапид» Вена